Бахчисара́йский райо́н (, ) — район в Крыму.

Расположен в юго-западной части полуострова. Большую часть территории занимают горы, лишь на северо-западе, где район имеет выход к морю, рельеф местности относительно равнинный. На территории района находится много памятников древней и средневековой истории Крыма. Наиболее известными являются так называемые пещерные города (развалины укреплённых поселений на горных плато): Чуфут-Кале, Мангуп, Эски-Кермен, Кыз-Кермен, Бакла и другие. Административный центр района — город Бахчисарай. В посёлке Научный находится Крымская астрофизическая обсерватория.

География и климат 
Рельеф в пределах района изменяется от равнинного на северо-западе до низменного — в центральной части и на юго-востоке. Колебание относительных высот в пределах района достигает 1000 м. Полезные ископаемые: каменный уголь, известняки, глины, мергели, гранодиориты; есть источники минеральных вод. В предгорьях распространены выщелоченные черноземы и коричневые грунты, в горах — бурые горно-лесные, на равнине — луговые черноземы (10,6 % площади района) и южные черноземы. Площадь зеленых насаждений — 85,0 тыс. га. Преобладают: дуб скальный, сосна крымская, бук, граб, осина, ольха черная, можжевельник, кизил.

В Бахчисарайском районе находится часть Крымского заповедно-охотничьего хозяйства, заказник Большой Каньон Крыма; памятники природы и истории республиканского значения (Бельбекский каньон и Мангуп-Кале); 7 памятников природы местного значения. Реки района принадлежат к бассейну Чёрного моря: Альма, Кача, Бельбек. В отдельные годы на них бывают сели. Для местных нужд сооружены Партизанское водохранилище (площадь водного зеркала — 150 га), есть также Альминское и Бахчисарайское водохранилища (общей площадью 350 га).

Обычная температура января — 4-0,3°С, июля +21,1 °C. Осадков 482—568 мм в год, наибольшее их количество — зимой и осенью. Снеговой покров неустойчивый. Есть две метеостанции (Почтовое, Голубинка). Бахчисарайский регион лежит в пределах предгорного Крымского засушливого, очень теплого агроклиматического района.

На территории района находится пещера Сююрю-Кая — наибольшая коррозионно-гравитационная шахта Крыма.

История 

Бахчисарайский район образован в октябре 1923 года из части земель Симферопольского, Севастопольского и Ялтинского округов (созданных в ноябре 1921 года) на территориях Симферопольского и Ялтинского уездов. В 1930 году из Бахчисарайского был выделен отдельный Фотисальский район (с 1935 до 1962 гг. — Куйбышевский, упразднённый в 1962 году в пользу первого). С 1931 до 1944 гг. Бахчисарайский район, в ряду других, имел статус татарского национального. C 30 декабря 1962 до 4 января 1965 гг. в Бахчисарайский район входила территория временно тогда упразднённого Симферопольского района.

17 июля 2020 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается включить в состав Бахчисарайского района всю территорию, ранее подчинявшуюся Севастопольскому горсовету (кроме самого населённого пункта Севастополя и Балаклавы, которую Украина считает частью этого города), однако данное изменение не вступает в силу до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Население 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района составила 90911 человек (в том числе городское — 30,19 % (или 27448 человек в городе Бахчисарай); сельское — 69,81 %).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района составила 91515 постоянных жителей и 91571 человек наличного населения, на 1 июля 2014 года — 91578 постоянных жителей (в том числе 32491 городских (35,5 %) и 59087 сельских) и 91634 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

Административно-муниципальное устройство 

Бахчисарайский район как муниципальное образование со статусом муниципального района в составе Республики Крым РФ с 2014 года включает 18 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 17 сельских поселений:

 Бахчисарай
 Ароматненское
 Верхореченское
 Вилинское
 Голубинское
 Долинненское
 Железнодорожненское
 Зелёновское
 Каштановское
 Красномакское
 Куйбышевское
 Песчановское
 Плодовское
 Почтовское
 Скалистовское
 Табачненское
 Тенистовское
 Угловское

До 2014 года они составляли одноимённые местные советы: 1 городской совет, 2 поселковых совета и 15 сельских советов в рамках административного деления АР Крым в составе Украины (до 1991 года — Крымской области УССР в составе СССР).

Населённые пункты 
В состав Бахчисарайского района входят 85 населённых пунктов, в том числе: 1 город (Бахчисарай), 3 посёлка городского типа (Куйбышево, Научный, Почтовое), 79 сёл и 2 посёлка (сельского типа), при этом с 2014 года все посёлки городского типа (пгт) Республики Крым также отнесены к сельским населённым пунктам:

Староселье (Салачик), Подгородное (Эски-Юрт) и Белый Источник (Ак-Чокрак), ранее бывшие отдельными сёлами, теперь вошли в состав города Бахчисарай.

Власть 
Руководители района — глава районной администрации Львова Светлана Николаевна и глава муниципального образования — председатель районного совета Дердаров Рефат Якубович.

Символика 

Герб и флаг района были утверждены Бахчисарайским районным советом первого (после присоединения Крыма к Российской Федерации) созыва 25 мая 2017 года. Герб района, согласно этому решению, имеет следующее описание: «„В пересечѐнном повышено: червлѐном (красном) и зелѐном поле дважды просечѐнный волнистый серебряный пояс, сопровождаемый вверху золотым кольцом, внутри которого две отвлечѐнные золотые длани в рукопожатии, внизу — золотой виноградной гроздью с двумя листьями и, по сторонам от неѐ, двумя золотыми яблоками“». Флаг представляет собой «прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из семи волнистых горизонтальных полос, ширины которых соотносятся как 50:3:2:3:2:3:50, сверху вниз: красного, белого, зелѐного, белого, зелѐного, белого и зелѐного цветов; в центре красной полосы кольцо золотого цвета, внутри которого две пожимающих друг друга, не соприкасающихся с кольцом, кисти рук жѐлтого цвета; в центре зелѐной полосы — гроздь винограда жѐлтого цвета с двумя листьями, по сторонам от которой — два яблока жѐлтого цвета». Ранее, до утраты Украиной контроля над бо́льшей частью Крыма, постоянные комиссии райсовета предыдущего созыва одобрили (июнь 2012) иной проект символики — гербом района предлагалось установить бело-зелёный щит, в центре которого (между белой и зелёной частями) расположены три золотых пояса, а на белой части щита изображалась золотая чаша с «гроздью солнечных ягод», яблоком и персиком; флаг представлял бы собой бело-зелёное прямоугольное полотнище с тремя золотыми поясами.

Экономика 
Наиболее развиты промышленность, сельское хозяйство, туризм и торговля.

Промышленность 
Крупнейшие предприятия: бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», деревообрабатывающий комбинат, «Дориндустрия», эфиромасличное предприятие, консервные заводы, шерстепрядильная фабрика, Альминский завод строительных материалов (добыча камня-известняка).

Сельское хозяйство 
Район специализируется в садоводстве (яблоня, груша, черешня, персик, вишня, айва, абрикос) и виноградарстве. Выращиваются эфиромасличные культуры (лаванда, шалфей, роза), грецкий орех, миндаль. Основные области животноводства: свиноводство, овцеводство, пчеловодство, птицеводство; вспомогательные области: звероводство (выращивание кроликов, песцов, черно-бурых лисиц), коневодство.

Транспорт 
Железнодорожные станции: Бахчисарай, Почтовая, Самохвалово, Сирень. Автомобильных дорог — 762 км, в том числе с твердым покрытием — 500 км.

Образование, культура, наука 
В районе есть профессионально-техническое училище и дорожный техникум (Бахчисарай), Крымская астрофизическая обсерватория (пгт. Научный), Дом природы, бюро путешествий и экскурсий (Бахчисарай), две туристических базы (Бахчисарай, Соколиное).

В бассейне реки Бодрак расположены учебно-научные базы Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета (село Трудолюбовка) и Российского государственного геологоразведочного университета (село Прохладное).

Достопримечательности 
 Ханский дворец в Бахчисарае
 Бахчисарайский Успенский монастырь
 Город-крепость Чуфут-Кале возле Бахчисарая
 Пещерный город Эски-Кермен (VI—XIII ст.) возле села Красный Мак
 Крепость и пещерный город Мангуп (VI—XVIII ст.) возле села Ходжа-Сала
 Грот Шайтан-Коба со стоянкой древнего человека эпохи среднего палеолита
 Пещерный город Тепе-Кермен
 Городище Кыз-Кермен
 Пещерный монастырь Качи-Кальон
 Охотничий дом Юсупова
 Палеолитическая пещера Староселье, где найдены кремнёвые орудия и погребение ребёнка вида Homo sapiens с отдельными неандерталоидными признаками
 Юсуповская мечеть
 Большой каньон (Крым)
 Крымская астрофизическая обсерватория
 Пещерный город Бакла

Побратимы 
 Республика Татарстан
 Городской округ Мытищи
 Братский район Иркутской области
 Старобешевский район Донецкой области
 Батыревский район Чувашской Республики
 Внутригородское муниципальное образование Качинский муниципальный округ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бахчисарайского района